Матраса — многозначное понятие.
 Матраса — посёлок городского типа в Азербайджане.
 Матраса — сорт винограда.